Iscalonga ima više značenja:
 Iscalonga, Avellino
 Iscalonga, Salerno